Prévost oder Prevost steht für:
 Prévost (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Prevost-Hörnchen, Hörnchenart aus der Gattung der Echten Schönhörnchen

Prévost ist der Name folgender 

Orte:
 Prévost (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec, Kanada

geografischer Objekte:
 Prevost Island, Insel vor der kanadischen Pazifikküste

Siehe auch:
 Prévôt
 Provost